Ambrières (Marne), gemeente in het Franse departement Marne
 Ambrières-les-Vallées (tot 1972 Ambrières-le-Grand), gemeente in het Franse departement Mayenne